

Astronomia
 2237 Melnikov – asteroide della fascia principale

Persone
 Andrej Aleksandrovič Mel'nikov – militare sovietico
 Boris Mel'nikov – ex schermidore sovietico
 Heorhij Mel'nikov – ex giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore ucraino
 Konstantin Stepanovič Mel'nikov – architetto e pittore russo
 Nikolaj Andreevič Mel'nikov – ex pallanuotista sovietico
 Pavel Ivanovič Mel'nikov – scrittore russo
 Vitalij Vjačeslavovič Mel'nikov – regista sovietico